Boulloche ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Boulloche (* 1951), französische Malerin und bildende Künstlerin
 André Boulloche (1915–1978), französischer Politiker (PS), Mitglied der Nationalversammlung